DSF kan henvise til følgende:

 Danske Studerendes Fællesråd
 Dansk Sportsdykker Forbund
 Det Strategiske Forskningsråd
 Dansk Sportsskytte Forbund
 Dansk Sanger-Forbund
 Deutsches Sportfernsehen